felső tízezer, szociológiai/újságnyelvi fogalom
 Felső Tízezer, magyar együttes
 A felső tízezer (2015) amerikai filmvígjáték
 A felső tízezer (1972) brit tragikomédia

Lásd még
 Felső tízezer dollár